Vincenzo de Grandis ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo de Grandis (Komponist, 1577) (1577–1646), italienischer Komponist und Priester
 Vincenzo de Grandis (Komponist, 1631) (1631–1708), italienischer Sänger, Komponist, Kapellmeister und Priester